Vũ Lăng (Lạng Sơn)
Vũ Lăng (Thái Bình)